Юрий Николаевич Днестровский — российский учёный в области ядерной физики, лауреат Государственной премии СССР.

Родился 23.01.1928 г. в Москве. Окончил Московский энергетический техникум (1947), физический факультет МГУ (1952, с отличием) и аспирантуру по кафедре математики. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Изменение собственных значений при изменении границы области» (научный руководитель — А. А. Самарский, будущий академик).
Работал там же: ассистент (1955—1961), доцент (1961—1970), с 1970 г. профессор кафедры математики МГУ.

В 1968 г. присуждена степень доктора физико-математических наук, тема диссертации — «Распространение волн в плазме поперек магнитного поля».

В 1974 г. перешёл в Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова на должность зав. лабораторией. Одновременно продолжал работать в МГУ по совместительству в должности профессора на кафедрах вычислительной математики, математической физики, затем на кафедре автоматизации научных исследований. Читал лекции по математическому анализу, аналитической геометрии и линейной алгебре для студентов первого курса физического факультета (1963—1974), специальный курс «Математические модели физики плазмы» для студентов 4-5-го курсов факультета ВМК (1974—2002).

Из библиографии 
Автор написанной вместе с Д. П. Костомаровым монографии:
 Математическое моделирование плазмы / Ю. Н. Днестровский, Д. П. Костомаров. — М. : Наука, 1982. — 320 с. : ил.; 20 см; ISBN В пер.
 Математическое моделирование плазмы / Ю. Н. Днестровский, Д. П. Костомаров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Наука : Изд. фирма «Физ.-мат. лит.», 1993. — 335 с. : ил.; 22 см. — (Компьютеры в физике; Вып. 3).; ISBN 5-02-014737-0

Награды и премии 
 Государственная премия СССР за цикл работ «Корпускулярная диагностика высокотемпературной плазмы» (1981),
 Ломоносовская премия МГУ I степени (1976),
 Kурчатовская премия РНЦ «Курчатовский Институт» (2001).

Семья 
 Жена — Татьяна Анатольевна Гермогенова.

Источники 
 Доктор физико-математических наук, профессор, академик РАЕН Днестровский Юрий Николаевич // Comp. nanotechnol., 2018, № 1, 7–8
 фото https://web.archive.org/web/20190306045035/http://ani.cmc.msu.ru/ru/staff/dnestrovskii
 Его статьи  на Math-Net.Ru